Vitti puede hacer referencia a:
 João Luiz Vitti (* 1967, Piracicaba), actor brasileño; 
 Mario Vitti,  (* 1926, Estambul), helenista moderno italiano. (it); 
 Moacyr José Vitti (* 1940, Piracicaba), Arzobispo de Curitiba; 
 Monica Vitti (Maria Luisa Ceciarelli) (1931–2022), actriz italiana; o
 Pablo Vitti (* 1985, Rosario, Santa Fe), jogador de futebol argentino.